Legieren steht für:

 die Herstellung einer Legierung
 das Sämigmachen einer Suppe oder Sauce, siehe Binden (Kochen)
 die Aussetzung eines Vermächtnisses

Siehe auch: